

Pessoas 
 Otto Ernst Remer - militar e político alemão

Localidades 
 Remer (Minnesota) - uma cidade dos Estados Unidos

Desambiguação